AMSR (аббр. от Advanced Microwave Scanning Radiometer; ) — серия японских микроволновых сканирующих радиометров, размещённых а различных искусственных спутниках Земли:
 AMSR — запущен в космос на борту японского космического аппарата Мидори-2/ADEOS-2 в 2002 году;
 AMSR-E — запущен в космос на борту американского космического аппарата Aqua в 2002 году;
 AMSR-2 — запущен в космос на борту японского космического аппарата «Сидзуку» (GCOM-W1) в 2012 году.

Все радиометры серии AMSR выпущены компанией Mitsubishi Electric.